Karim Soltani (Brest, 29 de agosto de 1984) é um futebolista profissional francês que atua como atacante. Atualmente, está sem clube.

Carreira 
Soltani começou a carreira no Brest.

Ligações externas 
 Perfil no oGol

Futebolistas da França
Futebolistas do Iraklis FC
Futebolistas do Havre Athletic Club
Futebolistas do VVV-Venlo
Futebolistas do ADO Den Haag
Futebolistas do Aris FC
Naturais de Brest (França)
Futebolistas do Xanthi FC